Жозеф д’Арбо (4 октября 1874, Мерарг, Франция — 2 марта 1950, Экс-ан-Прованс, Франция) — французский поэт и прозаик из Прованса. Был ведущей фигурой в провансальском возрождении, литературном движении девятнадцатого века.

Биография 
Жозеф д’Арбо родился в аристократической семье в Мерарге 4 октября 1874 года. Его отцом был Филипп д’Арбо, а матерью — Мари-Луиза Валер-Мартен. 

В десятилетнем возрасте Жозеф отправился на учёбу к иезуитам в Авиньон, затем изучал право в Экс-ан-Провансе.

После нескольких лет общения с молодыми писателями Экс-ан-Прованса, включая Йоахима Гаске, Жозеф д’Арбо уехал в Камарг в 1900 году и стал манадье, как несколькими годами ранее поступил и его дальний кузен Фолько де Барончелли.

В 1918 году он возглавил литературную и культурную ассоциацию фелибров, основанную Фредериком Мистралем (1830—1914) и другими провансальскими писателями для защиты и продвижения языков и литературы Langue d’oc. Газета Le Monde назвала д’Арбо духовным сыном Мистраля.

Д’Арбо писал на провансальском языке и переводил свои произведения на французский язык. Нобелевский лауреат Фредерик Мистраль написал предисловие к сборнику стихов д’Арбо 1913 года «Лавры Арля». Из письма Мистраля к д'Арбо: «Браво, Жозеф, Браво! Все эти благородные Лавры Арля полны живой резвости и победного блеска, как месса вербного воскресенья. У меня от них такое же впечатление, как от огромного шкафа моей матери, бедняжки Делаиды, когда она передо мной, полным любопытства, раскрывала его дверцы и оттуда несся тонкий запах „райских яблочек“, разложенных по полкам, меж рядами белья, для аромата... Да, мой друг, твоя поэзия молода и живуча, она вне того приблизительного и случайного языка, который изучают по книгам...».

Вместе с Эмилем Сикаром д’Арбо также редактировал местный литературный журнал «Le Feu».

Произведения 
 Lou Lausié d’Arle («Le laurier d’Arles»), poèmes, 1906 (grand prix des Jeux Floraux septénaires du Félibrige).
 La Vesioun de l’Uba («La Vision du Nord»), poème.
 Li Rampau d’Aram («Les Rameaux d’airain»), poèmes.
 Jousè d’Arbaud «Nouvè Gardian» («Le Noël du Garde-Bêtes»), Image de Léo Lelée, Soucieta d’Edicioun «Le Feu», Ais de Prouvènço, 1923
 La Caraco («La Caraque»), nouvelles, Le Feu, 1926.
 La Bèstio dóu Vacarés («La Bête du Vaccarès»), nouvelle inspirée de la légende de la bête du Vaccarès, bois d'Emmanuel Poirier, Grasset & Fasquelle, 1926, 2007. .
 La Sóuvagino («La Sauvagine»), contes, 1929.
 La Coumbo («La Combe»), poème.

Издания на русском языке 
 Жозеф д’Арбо Чудище из Ваккареса (пер. Н. Кончаловской) // Иностранная литература. — 1976. — № 6.
 д'Арбо Ж. Чудище из Ваккареса: новеллы; сказки; стихи / Пер. с прованс. и предисл. Н. Кончаловской. — М.: Худож. лит., 1986. — 239 с.

Память 
 Имя Жозефа д’Арбо было присвоено большому количеству улиц. Несколько средних школ и колледжей носят его имя (Баржоль, Салон, Везон-ла-Ромен).
 В Арле был открыт памятник Жозефу д’Арбо.

Примечания 

Окситанские поэты
Поэты Франции